Каци́на (, ) — один из 36 штатов Нигерии, находящийся на севере страны. Административным центром штата является город Кацина.

История 

Город Кацина, окруженный стеной длиной в 21 км (13 миль), по преданию был основан в XII веке. В доисламский период правитель города-государства, сарки, наделялся сакральными функциями, ему предписывались сверхъестественные способности.

В XVII—XVIII в. Кацина была экономическим центром хаусаленда, один из наиболее крупных хаусанских городов-государств. В XVIII веке в городе была построена мечеть, знаменитая своим минаретом (минарет гобирау) 50 футами в высоту, сделанную из глины и пальмовых ветвей.

В 1950-е гг. в Кацине была создана первая в северных областях Нигерии средняя школа по европейскому образцу.

Население 
В 2006 г. население штата составило 5 801 584 человек, главным образом, относящиеся к этническим группам хауса и фульбе, исповедует ислам.

Административное деление 
Административно штат делится на 34 ТМУ:

 Bakori
 Batagarawa
 Batsari
 Baure
 Bindawa
 Charanchi
 Dan Musa
 Dandume
 Danja
 Daura
 Dutsi
 Dutsin-Ma
 Faskari
 Funtua
 Ingawa
 Jibia
 Kafur
 Kaita
 Kankara
 Kankia
 Katsina
 Kurfi
 Kusada
 Mai'Adua
 Malumfashi
 Mani
 Mashi
 Matazu
 Musawa
 Rimi
 Sabuwa
 Safana
 Sandamu
 Zango

Экономика 
Штат является центром хлопководства, выращивания арахиса, хлопка, проса, гвинейского сорго, а также выделки кожи. В городе Кацина также есть фабрика по производства арахисового масла и сталелитейный завод. В штате также находятся несколько компаний информационных технологий.

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте Умару Йар Адуа

Транссахарская торговля
Штаты Нигерии